Marovoay (district), een district van Madagaskar
Marovoay (stad), de hoofdstad van dit district